|}

Die Odense Letbane ist ein Stadtbahnsystem in der dänischen Stadt Odense. Nachdem die Einführung 2015 beschlossen wurde, erfolgte die Inbetriebnahme des ersten Abschnitts am 28. Mai 2022. Vom 9. September 1911 bis zum 30. Juni 1952 bestand mit der Straßenbahn Odense bereits ein früherer Straßenbahnbetrieb in Odense.

Geschichte 
Das Gesetz für die Stadtbahn Odense wurde vom Parlament am 5. Februar 2015 verabschiedet und am 18. Februar veröffentlicht. Den Anstoß dazu gab ein Vorschlag von Bürgermeister Jan Boye im Jahr 2008.

Streckenverlauf 
Die Strecke führt von Tarup im Nordwesten durch das Zentrum bis nach Hjallese im Süden der Stadt und hat insgesamt 26 Haltestellen. Die Trasse verläuft überwiegend als Besonderer Bahnkörper mit Rasengleis, im verkehrsberuhigten Bereich im Stadtzentrum liegen die Gleise im Straßenkörper. Die Reisezeit beträgt 42 Minuten. Eine zweite Strecke vom Zoo Odense im Südwesten nach Vollsmose im Nordosten unter Mitnutzung des zentralen Streckenabschnitts der ersten Linie befindet sich in der Vorplanung.

Kosten 
Die Stadtbahn hat ein Gesamtbudget von rund drei Milliarden Kronen.

Ausbaupläne 
Die erste Ausbaustufe hat eine Länge von 14,5 Kilometern. Die zweite Stufe umfasst weitere 7,8 Kilometer und wird etwa 1,9 Milliarden Kronen kosten. Allerdings fehlen dafür noch der entsprechende Beschluss und die Finanzierung.

Betriebsprogramm 
Von Montag bis Freitag verkehrt die Letbane im 7,5-Minuten-Takt. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 60 km/h, sodass sich eine Durchschnittsgeschwindigkeit auf der ganzen Strecke von 20 bis 25 km/h ergibt. Es werden an Werktagen 34.000 Fahrgäste erwartet, das sind etwa eine Million pro Monat.

Fahrzeuge 

Für den Betrieb der Letbane lieferte Stadler 16 fünfteilige niederflurige Straßenbahnwagen vom Typ Variobahn. Die Zweirichtungswagen sind 32 Meter lang. Ähnliche Fahrzeuge sind bei der Aarhus Letbane und zahlreichen weiteren Städten im Einsatz.

Geschichte 
Im Dezember 2009 veröffentlichte das Beratungsunternehmen Cowi einen Bericht über die Stadtbahn im Auftrag der Gemeinde Odense. Am 15. Dezember 2010 wurden dem Stadtrat von Odense die Pläne der Stadtbahn vorgestellt. Am 16. Februar 2011 wurden die Pläne für die Stadtbahn einstimmig vom Stadtrat beschlossen.

Die vorbereitenden Arbeiten mit der Verlegung von Stromleitung sowie der Umbau der Straßenbeleuchtung begannen im April 2015. Das erste große Bauprojekt, die Verstärkung der Albanibroen, wurde im Dezember 2015 abgeschlossen. Die Eröffnung war für den Jahreswechsel 2021/22 geplant, verspätete sich jedoch und erfolgte nun am 28. Mai 2022.

Weblinks 

 
 Video der Gesamtstrecke (2022) auf youtube.com

Einzelnachweise 

Verkehr (Odense Kommune)
Odense